Андо́кид () — древнегреческий гончар 2-й пол. 6 в до н. э.

Работал в Афинах.
Известно 8 его работ.
Самая известная — амфора с изображением Диониса и двумя менадами.

Созданные им вазы расписывали разные вазописцы, в том числе анонимный «живописец Андокид», с которым связывают переход от чернофигурной к краснофигурной технике.

Гончары Древней Греции